Ва́йднер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вайднер, Валентин Оттович (1902—1938) — уфимский архитектор конструктивизма.
 Вайднер, Герхард (1933—1921) — западногерманский легкоатлет.